Серебряная пуля может означать:
 «Серебряная пуля» — фильм ужасов 1985 года.
 Серебряная пуля — в информатике метафора, описывающая универсальное решение.